Гимн города Чебоксары — государственный символ города Чебоксары наряду с флагом и гербом города Чебоксары.

Гимн города Чебоксары исполняется:

 при поднятии флага города Чебоксары во время официальных и торжественных церемоний, проводимых органами местного самоуправления города Чебоксары
 после принесения присяги вновь избранного главы города Чебоксары
 при открытии и закрытии заседаний Чебоксарского городского Собрания депутатов
 при открытии и закрытии собраний и заседаний, посвященных городским праздникам и памятным датам
 при вручении наград и премий органов местного самоуправления города Чебоксары
 в передачах радиовещания и телевидения в рубриках, посвящённых городу Чебоксары

История

Гимн 2001 года 

Утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 14 июня 2001 г. № 216 "О Величальной Песне столицы Чувашской Республики - города Чебоксары"

Музыка Г. Максимова, слова А. Кибеча.

Современный гимн

Утвержден решением собрания депутатов № 1525 от 24 декабря 2009 года "О гимне муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики"

Слова П. В. Афанасьева, музыка Ф. М. Лукина

См. также 
Флаг Чебоксар
Герб Чебоксар

Примечания

Ссылки 

 «Светлый Шупашкар»: работа над текстом

Песни 2001 года
Песни 2009 года
Появились в 2001 году в России
Чебокс
Музыка в Чебоксарах
Символы Чебоксар